Ростислав Димерець — український філософ, історик філософії, історик, перекладач. Кандидат філософських наук, Магістр історії.
Закінчив з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет (1995). Захистив кандидатську дисертацію з історії філософії на тему "Концепція влади в філософії Б. Спінози" (Інститут філософії імені Григорія Сковороди АН України, 2006 р.). Досліджує питання, пов'язані з філософією інформації, медіафілософією, історією філософії.

Філософська робота 
Розглядаючи поняття "інформація" у широкому філософському і науковому контексті (від східних релігійних учень і давньогрецької натурфілософії до концепцій інтелекту, розуму, влади і правління періоду Модерну і сучасних політичних, соціальних, економічних, кібернетичних, медійних та ін. концепцій управління, що впроваджуються в життя шляхом застосування квантових технологій, ІТ-технологій, включаючи технології штучного інтелекту, Big Data та ін.), Р. Димерець аналізує розвиток філософсько-наукового концепту інформації від давніх часів до сьогодення, пропонує онтологічний підхід до розуміння поняття "інформація", демонструє зв'язок між поняттями "буття", "інформація", "мислення", "влада". На основі застосування нового підходу до розуміння інформації Р. Димерець переосмислює такі поняття як "буття", "сприйняття", "річ", "реальність", "свідомість", "несвідоме", "знання", "медіа", "знак", "символ", "мова", "уявлення" (вводить принципове розрізнення між "інформативними уявленнями" і "перформативними уявленнями"), "уява", "спілкування", "суспільство", "відносини", "справедливість, "свобода" та ін., пропонуючи цілісну багатоаспектну сучасну картину світу, яка може мати різноманітне плідне практичне застосування.

Основні публікації

Статті, наукові коментарі, дисертація 
 Димерець Р. Проблема спадкоємності влади в трактаті Ф.Прокоповича "Правда воли монаршей" // Дух і Літера 3-4, 1998. С. 339-346.
 Дымерец Р. И. Власть символов и символы власти в современной культуре /  Р.  Дымерец  //  Международные чтения  по  теории,  истории  и  философии  культуры.  –  Вып.  8.  Символы,  образы,  стереотипы:  исторический и  экзистенциальный  опыт. – Санкт Петербург: Философско-культурологический исследовательский центр „Эйдос”, 2000. – С. 121-133. 
 Дымерец Р. И. К вопросу о концепции власти в политической философии Т. Гоббса // Sententiae. - № 1 (III). – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. – С. 68-87. 
 Дымерец Р. И. Проблема идентичности власти в политической и эпистемологической мысли Д. Локка // Sententiae. - № 2 (IV). – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. – С. 65-84. 
 Димерець Р. Й. Науковий коментар до українського перекладу „Другого трактату про врядування” Д. Лока // Лок Д. Два трактати про врядування. – Київ: Основи, 2001. – С. 262-264. 
 Дымерец Р.  К  вопросу  о  соотношении  понятий  «власть»  и «ответственность»  в  философии  Э.  Левинаса  /  Ростислав  Дымерец  //  Вісник Міжнародного  Соломонового  університету.  –  2002.  –  №  8.  –  С.  64–71. 
 Димерець Р. Й. Науковий коментар до українського перекладу фрагменту трактату Д. Гаррінгтона „Держава Океанія” // Sententiae. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – № 1-2 (VI-VII). – С. 161-167.
 Дымерец Р.  Концепция  творения  в  философии  Э.  Левинаса  / Р.  Дымерец  // Материалы Десятой Ежегодной Международной Междисциплинарной  конференции  по  иудаике. Ч.  2.  –  М.,  2003.  –  С.  60–67. 
 Дымерец Р. К вопросу о концепции творения в философии Бенедикта Спинозы // Sententiae. – № 1-2 (VIII-IX), 1 (X). – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003-2004. – С. 43-60. 
 Димерець, Р. Зіткнення традицій і потреба у визнанні (Післямова перекладача) // Тейлор, Чарльз. Мультикультуралізм і "Політика визнання" [Текст] : есей / Ч. Тейлор ; пер. з англ. Р. Й. Димерець ; ред. з комент. Е. Гутман [та ін.]. - К. : Альтерпрес, 2004. - 172 с. - С. 97-113.
 Димерець Р. Й. Спінозівська концепція природної могутності (potentia) і трансформація поняття природи в натурфілософії XVI – XVII століть // Sententiae. – № 2 (XI). – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – С. 83-101. 
 Дымерец Р. Концепция творения в философии Б. Спинозы // Материалы Одиннадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. – Ч. 2. – Москва: Сэфер, 2004. – С. 79-90. 
 Димерець Р. Й. Поняття „conceptus” та „intellectus” Б. Спінози у світлі його теорії могутності (potentia) субстанції // Міжнародна наукова конференція „Дні науки філософського факультету – 2005” (26-27 квітня 2005 року): Матеріали доповідей та виступів. – Київ: ВПЦ „Київський університет”, 2005. – Ч. I. – С. 17-19.
 Димерець, Р. Й. Концепція влади в філософії Б.Спінози [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Димерець Р. Й. ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця, 2006. - 213 арк.    
 Димерець, Р. Й. Концепція влади в філософії Б.Спінози [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Димерець Р. Й. ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2006. - 20 с.
 Дымерец Р.  Философия  иудаизма  /  Р.  Дымерец //  Юдаїзм  : дослідження  історії  та  віровчення.  Матеріали  міжнарод.  молод.  релігієзнавчої школи  з  юдаїки  [наук.  ред.  А.  М.  Басаурі  Зюзіна].  –  К.,  2011.  –  С.  83–91.
 Дымерец Р.  Холокост  и  еврейская  религиозная  философия  / Ростислав  Дымерец  //  Юдаїзм  :  дослідження  історії  та  віровчення.  Матеріали міжнарод.  молод.  релігієзнавчої  школи  з  юдаїки  [наук.  ред.  А.  М.  Басаурі Зюзіна].  –  К.,  2011.  –  С.  92–100. 
 Dymerets R. Religious Tradition and Logic: The Case of Jewish Philosophy, In: Українська  орієнталістика:  спеціальний  випуск  з  юдаїки  /  Під  ред. В.  Черноіваненка  /  Наук.-дослід.  центр  орієнталістики  імені  О.  Пріцака НаУКМА. К., 2011. 412 с. - Pp. 51-72.
 Dymerets R. Traditionalism and Rationalism in Jewish Philosophy //  Judaica Ukrainica.  –  2012.  –  Vol.  1.  –  P.  49–69. 
 Dymerets  R.  Rationalism  in  the  Talmud  :  Taʻam  and  Middot  //  Judaica Ukrainica.  –  2013.  –  Vol.  2.  –  P.  42–57.

Переклади 

 Гоббс, Томас. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної [Текст] / Т. Гоббс ; пер. з англ. Р. Димерець [та ін.] ; наук. ред. Т. Польська. - К. : Дух і Літера, 2000. - 600 с.

 Лок, Джон. Два трактати про врядування [Текст] / Д. Лок ; пер. з англ. О. Терех, Р. Димерець. - К. : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. - 264 с.

 Тейлор, Чарльз. Мультикультуралізм і "Політика визнання" [Текст] : есей / Ч. Тейлор ; пер. з англ. Р. Й. Димерець ; ред. з комент. Е. Гутман [та ін.]. - К. : Альтерпрес, 2004. - 172 с. - (Сучасна гуманітарна бібліотека)

 Жижек, Славой. Дражливий суб'єкт: відсутній центр політичної онтології [Текст] : посіб. з філос. дисциплін / Славой Жижек ; пер. з англ. Р. Й. Димерця. - К. : ППС-2002, 2008. - 510 с. - (Сучасна гуманітарна бібліотека). - Дод. тит. арк. англ. - Обкл. парал. укр., англ. - Текст укр. - Пер. изд. : The ticklish subject. The absent centre of political ontology / Slavoj Žižek. - London ; New York, 2000.

Джерела 
Ростислав Димерець
Ростислав Дымерец